Lei steht für:
 Lei (Chiefdom), ein traditionelles Verwaltungsgebiet in Sierra Leone, Westafrika
 Lago di Lei, ein Stausee in Italien
 Lei (Le'i), ein Ort und Aldeia in Osttimor, siehe Orlalan
 Lei (Sardinien), ein Ort auf Sardinien
 Lei (Schmuck), ein polynesischer Schmuck
 als Plural für Rumänischer Leu, die Währung Rumäniens
 als Plural für Moldauischer Leu, die Währung der Republik Moldau
 auch Ley, eine altdeutsche Bezeichnung für Fels
 Lei (Le'i), ein Ort und Aldeia in Osttimor, siehe Orlalan
 Reno di Lei, den Fluss
 Valle di Lei, das Tal

Personen:
 Lei Chien-ying (* 1990), taiwanische Bogenschützin
 Lei Feng (1940–1962), Volksheld der VR China
 Lei Jieqiong (1905–2011), chinesische Soziologin und Politikerin

 Lei Sheng (* 1984), chinesischer Florettfechter und Olympiasieger
 Lei Tingjie (* 1997), chinesische Schach-Großmeisterin
 Lei Yixin (* 1954), chinesischer Bildhauer

 José Lei (1930–2023), Sportschütze aus Hongkong
 Kaylani Lei (* 1980), US-amerikanische Pornodarstellerin
 Paul Lei Shiyin (* 1963), chinesischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof von Leshan
 Peter Wang Kei Lei (1920–1974), chinesischer Geistlicher

LEI steht für:
 Flughafen Almería in Spanien (IATA-Code)
 Legal Entity Identifier, global eindeutige Kennung für Rechtsträger im Finanzmarkt
 Leicestershire, englische Grafschaft, Chapman-Code
 Lessico Etimologico Italiano, Grundlagenwörterbuch für Italienisch
 Litauisches Energieinstitut, Lietuvos energetikos institutas
 Lokale Erasmus Initiative, eine Gruppe an einer Hochschule, die Austauschstudenten des Erasmus-Programms betreut
 Lotus Enterprise Integrator, eine Middleware / Integrationsplattform von IBM für Datentransfer von und zu Lotus Notes
 Live Electrooptic Imaging, eine Messtechnik zur Echtzeit-Visualisierung elektromagnetischer Feldverteilungen auf Basis des Pockels-Effektes

Siehe auch:
 Ley (Begriffsklärung)
 Lai

Abkürzung